Małgorzata Jasica-Ruchała (ur. 21 stycznia 1961 r. w Limanowej) – polska biegaczka narciarska i biathlonistka, obecnie trenerka.

Reprezentantka Limanovii i WKS Legii Zakopane. Sześciokrotna uczestniczka mistrzostw świata w narciarstwie i dwukrotna w biathlonie. 22-krotna mistrzyni Polski w narciarstwie. Filar polskiej sztafety narciarek w latach 90. (MŚ 1991 – 7. miejsce, ZIO 1994 – 8. miejsce). Srebrna medalistka Uniwersjady w 1985 r. w sztafecie 3 × 5 km.
Trenerka biathlonistek. Mieszka w Limanowej.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 
 

Biegacze narciarscy WKS Zakopane
Ludzie urodzeni w Limanowej
Medaliści Zimowej Uniwersjady 1985
Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Albertville 1992)
Polscy olimpijczycy (Lillehammer 1994)
Polscy olimpijczycy (Nagano 1998)
Polscy trenerzy narciarscy
Polskie biathlonistki
Urodzeni w 1961